Альянц () — многозначное понятие. Возможные значения:
 Allianz — крупнейшая германская страховая компания и одна из крупнейших в мире, входящая в список системно значимых для мировой экономики.
 Альянц (стадион) () — футбольный стадион в Вене, столице Австрии.
 Альянц Арена () — футбольный стадион на севере Мюнхена, Германия.
 Альянц Парке () — футбольный стадион в Сан-Паулу, домашняя арена клуба «Палмейрас».
 «Альянц Стадиум» (, также Juventus Stadium) — футбольный стадион в Турине (Италия), домашняя арена клуба «Ювентус».
 «Альянц Ривьера» () — мультиспортивный стадион в городе Ницца, Франция.

См. также 
 Альянс